Doucouré ou Doukouré est un nom d’origine soninké porté principalement au Mali, en Guinée, au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

 Abdoulaye Doucouré (1993-) footballeur français ;
 Amadou Doucouré (1919-1969) sénateur du Soudan français de 1947 à 1959 ;
  ;
 Ladji Doucouré (1983-) athlète français ;
 Mamadou Doucouré (1998-) footballeur français
 Maïmouna Doucouré, actrice, scénariste et réalisatrice franco-sénégalaise ;
 Sadio Doucouré (1992-)  basketteur français.
 Seydina Doucouré (1978-) athlète sénégalais.

Patronyme africain